Croton tomentosus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton tomentosus, (Lour.) Müll.Arg., 1865 : Croton crassifolius
 Croton tomentosus, Link, 1822 : Croton dioicus
 Croton tomentosus, Sessé & Moc., 1894 : Croton flavens
 Croton tomentosus, Pav. ex Baill., 1861 : Croton pavonianus

Tomentosus